Peter Prendergast (23 de setembro de 1963) é um árbitro de futebol jamaicano.

Informações pessoais
Peter tem paixão pelo futebol, porque além de ter ele como seu trabalho, adora assisti-lo e jogá-lo. Também adora assistir filmes. Mede 1,78m e pesa 78kg, de acordo com sua última pesagem oficial. Fala fluentemente espanhol e inglês, sua língua-mãe.

Carreira profissional
Peter é árbitro oficial desde 1 de janeiro de 1994.

Na Jamaica
Não há nenhum registro relevante de partidas em que Peter tenha apitado em seu país-natal.

Internacional
Peter apitou sua primeira partida internacional no jogo entre os Estados Unidos e a República da Irlanda, em 9 de junho de 1996. 

Apitou desastrosamente partida Brasil 2-0 Bélgica, ao anular um gol legítimo de Marc Wilmots (quando ainda estava 0x0), válido pelas oitavas de finais da Copa do Mundo FIFA 2002, sem esquecer uma série de pequenos erros neste jogo, coincidentemente, em sua totalidade contrários ao time belga, definindo a sorte do time belga, em sua última participação em Mundiais.

Também apita partidas da Copa Ouro da CONCACAF, das Olimpíadas, da Copa do Mundo FIFA e da Copa das Confederações.

Árbitros de futebol da Jamaica